Доналд III Шкотски (1033 - 1099) је био краљ Шкотске. Био је син Данкана I.

Породично стабло 

Династија Данкелд
Рођени 1033.
Умрли 1099.
Шкотски краљеви
Династија Данкелд
Владари у Европи у XI веку